Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 5 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer María-Isabel Fernández et Martina Navrátilová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dallas
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
Dallas
Tennis aux États-Unis en 1974
Sport en mars 1974